

Codici 
 006  – Codice che designa l'osservatorio astronomico Fabra, di Barcellona

Altro 
 006 – Alec Trevelyan/Mayor Jack Giddings, agente doppio 0 nei romanzi e nei film di James Bond